Tappe ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Tappe (1816–1885), deutscher Architekt und Braunschweiger Stadtbaurat
 David Tappe (1649–nach 1704), deutscher Forschungsreisender
 Eberhard Tappe (latinisiert: Eberhardus Tappius; um 1500–1541/42), deutscher Humanist und Sprichwortsammler
 Erika Tappe (1939–2019), deutsche Künstlerin
 Franz Dominikus von Almesloe, Freiherr von Tappe (1704–1760), Titularbischof von Cambysopolis und von 1743 bis 1760 Weihbischof in Breslau
 Hans-Christian Tappe (* 1943), deutscher Künstler
 Henning Tappe (* 1975), deutscher Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer
 Holger Tappe (* 1969), deutscher Filmproduzent und -regisseur von Animationsfilmen
 Horst Tappe (1938–2005), deutscher Fotograf
 Jacob Tappe (latinisiert: Jacobus Tappius; 1603–1680), deutscher Mediziner und Professor für Medizin der Universität Helmstedt
 Joachim Tappe (1942–2012), deutscher Politiker und Lehrer

 Lore Tappe (1934–2014), deutsche Schauspielerin und Hörspielsprecherin
 Ulrich Tappe (1908–1977), deutscher Architekt und Wilhelmshavener Stadtbaurat
 Walter Tappe (1902–1982), deutscher Schauspieler und Regisseur
 Wilhelm Tappe (1769–1823), Architekturtheoretiker